Пи́рес (Пи́реш) () — португалоязычная фамилия.

Известные носители:

 Пирес, Робер — французский футболист, полузащитник.
 Пирес, Джон (род. 1993) — уругвайский футболист, нападающий.
 Пирес, Джуллиам (полное имя Джуллиам Бомфим Сантос Пирес; род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник суданского клуба «Аль-Хиляль».
 Пирес, Диого (род. 1981) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Гуарани» (Дивинополис).
 Пирес, Жерар (род. 1942) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Пирес, Диого — бразильский футболист, полузащитник клуба «Слован» (Братислава).
 Шломо Молхо от рождения Диогу Пирес — португальский марран, занимавший высокую должность при короле Жуане III.
 Пиреc, Педру — политик Кабо-Верде, президент Кабо-Верде с 22 марта 2001.
 Пирес, Глория — бразильская актриса.
 Гонсалес Пирес, Леандро (род. 1992) — аргентинский футболист, центральный защитник бельгийского клуба «Генк» и молодёжной сборной Аргентины.
 Маркос Пирес, Эверсон Фелипе (род. 1990) — бразильский футболист, вратарь.
 Пирес Монтейро, Рафаэл (род. 1989) — бразильский футболист, вратарь.

См. также 
 Пиреш
 Перес — испаноязычный аналог